Alarico, auch Alarich (lat. Alaricus) ist
der Name von zwei Königen der Westgoten, siehe Alarich I. und Alarich II.
der Name einer Oper von Agostino Steffani, siehe Alarico, Re de' Gothi
 der Vorname des italienischen Comiczeichners Alarico Gattia

Siehe auch
 Alarich